Motocyklowe Grand Prix Kataru 2016 – pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 20 marca 2016 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Katarze